Сепойнш () — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Сепойнш — в муниципалитете Визеу, округ Визеу.
 Сепойнш — в муниципалитете Ламегу, округ Визеу.
 Сепойнш — в муниципалитете Понте-де-Лима, округ Виана-ду-Каштелу.